Dantooine es un planeta ficticio del universo de Star Wars. No aparece en las películas de la saga, pero se le menciona en el Episodio IV.
Está situado en el borde exterior, lejos de las normas y control de la República. Al igual que Tatooine, Dantooine está en su mayor parte controlado por los hutts. Su clima es templado.

Historia 
Cuatro mil años antes de la llegada del Imperio galáctico, Dantooine albergó una academia Jedi, que servía de sucursal en el Borde Exterior a la academia que existía en Coruscant. Esta academia fue destruida por Darth Malak mientras buscaba a la jedi Bastila Shan. Las ruinas de esta sede sirvieron posteriormente como una de las bases secretas de la Alianza rebelde.

Guerras clon 
Durante el periodo de las Guerras Clon, la Confederación de Sistemas Independientes invadió el planeta con su ejército droide.

Un ejército clon liderado por Mace Windu hizo frente a los invasores. En medio de esta batalla irrumpió un tanque gigante separatista que generaba temblores sísmicos. Con varios temblores consiguió acabar con gran parte del ejército clon, pero no sin antes sacrificar también a gran parte del ejército droide. Mace Windu sobrevivió a estos temblores, pero perdió su espada y tuvo que defenderse de los droides utilizando la fuerza hasta que, gracias a otro temblor, encontró su espada láser e impulsado por un salto consiguió irrumpir en el tanque, acabar con los pilotos y destruirlo desde dentro. Con esto la batalla de Dantooine fue ganada por la República.

Durante el Imperio 
Este planeta fue una de las primeras bases secretas de la Alianza Rebelde, donde se descargaban armamento y cazas de combate así como aparatos y suministros. Tiempo después se descubrió una sonda imperial en una de sus cargas y se tuvo que abandonar el planeta por el riesgo de que el Imperio los hubiera descubierto, aunque no había sido así. Más tarde, cuando fue interrogada por el Imperio a bordo de la Estrella de la Muerte, Leia Organa reveló la localización de la base de Dantooine, sabiendo que estaba desierta.

Enlaces externos 
 Página del planeta Dantooine en la base de datos oficial (en inglés).

Planetas de Star Wars